Березнянська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні

 Березнянська сільська рада — Вінницька область, Хмільницький район
 Березнянська сільська рада — Київська область, Володарський район

Див. також 
 Березнянська селищна рада